El acrónimo IAI puede ser: 
 Instituto de Automática Industrial centro de investigación que pertenece al CSIC.

También existe el acrónimo IAI en los idiomas inglés e italiano:

 Industria Aeronáutica de Israel
 Istituto Affari Internazionali